Koios () oder Polos () ist einer der Titanen der griechischen Mythologie.

Ebenso wie die anderen Titanen wurde er nach ihrer Niederlage gegen die olympischen Götter in den Tartaros gestoßen, wo die Hundertarmigen vor dessen eherner Türe Wache stehen.

Mythos 
Als seine Mutter Gaia ihnen den Auftrag gab, Uranos zu entmannen, hielt er mit seinen Brüdern Hyperion, Kreios und Iapetos ihren Vater fest. Kronos entmannte ihn dann mit einer Sichel. Der Beiname Polos lässt darauf schließen, dass Koios seinen Vater im Norden festhielt und so zum Titan des Nordens bzw. zum Titan des nördlichen Pols wurde.

Verwandtschaft 
Koios ist der Sohn des Uranos und der Gaia. Seine Frau war die Titanin Phoibe. Seine Töchter waren Leto und Asteria.
 Leto wurde die Mutter von Artemis und Apollon.
 Asteria wurde die Mutter von Hekate.

Stammbaum der Titanen

Sonstiges 
Astrologisch wird Koios mit dem Planeten Merkur assoziiert.

Quellen 
 Bibliotheke des Apollodor 1,1,3
 Diodor 5,66 ff.
 Hesiod, Theogonie 134; 404ff.
 Ovid, Metamorphosen 6,185
 Pausanias 4,33,6

Literatur

Einzelnachweise 

Titan (Mythologie)
Männliche Gottheit